Europeiska cupvinnarcupen 1990/1991 vanns av Manchester United, England som i finalen slog Barcelona, Spanien med 2-1 i Rotterdam den 15 maj 1991. Det var en framgångsrik återkomst för engelska klubblag i de europeiska turneringarna, sedan de stängdes av från dem i fem års tid efter katastrofen på Heyselstadion den 29 maj 1985.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1990/1991 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1990 i Europa
1991 i Europa
Fotbollssäsongen 1990/1991
1990/1991